Vorel lesní je dokument Pavla Hejnala o českém režiséru Tomáši Vorlovi z roku 2006. Premiéru měl 26. listopadu 2006 ve 20.00 na ČT1.

Děj 
Režisér Pavel Hejnal natočil v roce 2005 portrét režiséra Tomáše Vorla. Vypráví o tom, jaký je rozdíl mezi žitím ve městě a žitím na venkově. Dokument je prokládán snímky režiséra samotného.

Zajímavosti 
 Dokument byl odvysílán po skončení Vorlova filmu Skřítek.

Odkazy

Externí odkazy 
 
 
 

Filmy z roku 2006
České dokumentární filmy